

Francja 
 La Vergne – miejscowość w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Charente-Maritime

Stany Zjednoczone 
 La Vergne – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Rutherford
 La Vergne – stacja kolejowa w Berwyn, Illinois

Zobacz też: Lavergne